Њевидзани могу бити:

 Њевидзани (Злате Моравце), насељено мјесто у округу Злате Моравце, Њитрански крај, Словачка Република
 Њевидзани (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република